Elitserien i innebandy för damer 2000/2001 var den högsta serien i innebandy i Sverige för damer för säsongen 2000/2001. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 8 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel. Balrog IK blev svenska mästare efter finalvinst mot IBF Falun med 2-0 i matcher.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 7: Nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 7: Nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Slutspel

Kvartsfinaler
Öbo Örebro IBK – Balrog IK 0–2 i matcher (0–4, 0–6)
IBF NB 87 – IBF Falun 0–2 i matcher (0–6, 1–2 sd)
Södertälje IBK – Rönnby IBK 2–0 i matcher (5–4, 5–3)
Örnsköldsviks SK – Pixbo Wallenstam IBK 1–2 i matcher (5–3, 4–6, 0–2)

Semifinaler
Södertälje IBK – Balrog IK 1–2 i matcher (4–2, 1–4, 6–8)
IBF Falun – Pixbo Wallenstam IBK 2–0 i matcher (2–1, 5–1)

Final
IBF Falun – Balrog IK 0–2 i matcher (2–7, 1–5)

Balrog IK blev svenska mästare 2000/2001.

Sport i Sverige 2001
Sport i Sverige 2000
2000/2001
Innebandysäsongen 2000/2001